3666 Холман (3666 Holman) — астероїд головного поясу, відкритий 19 квітня 1979 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,203.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (3601-3700)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1979
Головний пояс астероїдів